Эко () — упраздненный кантон во Франции, регион Верхняя Нормандия, департамент Эр. Входил в состав округа Лез-Андели.

В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики  за 2011 г.):

 Бертенонвиль (240 чел.)
 Буа-Жером-Сент-Уан (752 чел.)
 Бю-Сен-Реми (331 чел.)
 Гани (3 067 чел.)
 Гитри (269 чел.)
 Даммениль (200 чел.)
 Живерни (501 чел.)
 Каень (359 чел.)
 Кантьер (210 чел.)
 Мезьер-ан-Вексен (639 чел.)
 Панийёз (453 чел.)
 Прессаньи-л'Оргейё (711 чел.)
 Сент-Женевьев-ле-Гани (665 чел.)
 Сивьер (219 чел.)
 Тийи (563 чел.)
 Турни (921 чел.)
 Фонтене (327 чел.)
 Форе-ла-Фоли (477 чел.)
 Фур-ан-Вексен (191 чел.)
 Фурж (804 чел.)
 Шато-сюр-Эпт (588 чел.)
 Эбекур-Арикур (454 чел.)
 Эко (1 012 чел.)

В соответствии с территориальной реформой с 2015 года кантона был упразднен. Входящие в его состав коммуны были включены в кантоны Лез-Андели и Вернон.

Экономика 

Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 5,8 %
 промышленность — 23,2 %
 строительство — 9,7 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 31,6 %
 государственные и муниципальные службы — 29,8 %

Уровень безработицы (2011 год) - 9,3 % (Франция в целом — 12,8 %, департамент Эр — 12,5 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2011 год) - 28 099 (Франция в целом — 25 140, департамент Эр — 24 232).

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре Николя Саркози 29,8 % голосов против 27,4 % у Марин Ле Пен и 19,9 % у Франсуа Олланда, во 2-м туре в кантоне победил Саркози, получивший 59,9 % голосов (2007 г. 1 тур: Саркози  — 34,1 %, Сеголен Руаяль — 18,1 %; 2 тур: Саркози — 63,0 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 5-му избирательному округу департамента Эр они поддержали действующего депутата, кандидата партии Союз за народное движение Франка Жилара, получившего 35,2 % голосов в 1-м туре и 58,7 % голосов - во 2-м туре.

См. также 
 Округа департамента Эр

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эр